

Persone 
 Juan José Cañas – poeta e diplomatico salvadoregno
 Guillermo Cañas – tennista argentino
 David Cañas – calciatore spagnolo
 Juanjo Cañas – calciatore spagnolo
 José Alberto Cañas – calciatore spagnolo

Geografia 
Cañas – comune spagnolo nella Comunità autonoma di La Rioja
Cañas – comune della Costa Rica, nella provincia di Guanacaste capoluogo dell'omonimo cantone
Cantone di Cañas – cantone della Costa Rica, nella provincia di Guanacaste
Cañas – fiume della Costa Rica
 Cañas – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama situato nel distretto di Tonosí, provincia di Los Santos
Villar de Cañas – un comune spagnolo nella comunità autonoma Castiglia-La Mancia

Varianti 
Canas – comune brasiliano dello Stato di San Paolo.